Тереза од Сакс-Хилдбургхаузена (Штрауфхајн, 8. јул 1792 – Минхен, 26. октобар 1854) била је супруга Лудвига Аугуста од Вителсбаха. Била је кћерка Фридриха, војвода од Сакс-Алтенбурга и Шарлоте Георгине од Мекленбург-Штрелица.

Породично стабло 

Рођени 1792.
Умрли 1854.
Династија Ветин